Lavine ist der Familienname folgender Personen:

 Jackie LaVine (* 1929), US-amerikanische Schwimmerin
 Thelma Lavine (Thelma Zeno Lavine; 1915–2011), US-amerikanische Philosophin
 Zach LaVine (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Lawine, Abgang von großen Mengen Schnee und Eis an einem Berghang